Татевосов — армянская фамилия:

 Татевосов, Сергей Георгиевич (род. 1968) — советский и российский учёный-лингвист.
 Татевосов, Сергей Романович (1901—1979) — советский учёный-медик.

См. также 
 Татевосян